Jipit kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Jiput, distrikt, Banten, 
 Desa Jiput, administrativ by, Banten, 

Robotskapade Indonesienförgreningar